Daniel Rose
 Daniel Rose (1772–1833), amerikai politikus
 Daniel Rose (?), amerikai szakács, Párizsban üzemeltet éttermet

Danny Rose
 Danny Rose (1988), angol labdarúgó
 Danny Rose (1990), angol labdarúgó
 Danny Rose (1993), angol labdarúgó